Села:
 Михалківці — Рівненська область, Рівненський район
 Михалківці — Хмельницька область, Ярмолинецький район